Анищенков — русская фамилия.

Известные носители 
 Анищенков, Владимир Владимирович (1868—1914) — русский офицер, полковник, герой Первой мировой войны.
 Анищенков, Иван Яковлевич — Георгиевский кавалер; майор; № 7073; 4 декабря 1843.
 Анищенков, Никита Юрьевич (род. 1992) — российский легкоатлет, специализирующийся в прыжке в высоту.
 Анищенков, Николай Иванович (1926—1997) — сталевар мартеновского цеха завода «Красное Сормово» имени А. А. Жданова Горьковской области, Герой Социалистического Труда.
 Анищенков, Павел Яковлевич (1919—1990) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

См. также 
 Анищенко